Het WTA-tennistoernooi van Brisbane (officieel Brisbane International) van 2014 vond plaats van 29 december 2013 tot en met 4 januari 2014 in de Australische stad Brisbane, als onderdeel van het Tennistoernooi van Brisbane 2014. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond.

Enkelspel 
Titelverdedigster Serena Williams uit de Verenigde Staten was als eerste geplaatst. Zij bereikte de finale zonder ook maar één set te verliezen, onderweg het derde reekshoofd, de Russin Maria Sjarapova, in de halve finale uitschakelend.

In de andere helft van het speelschema bereikte de als tweede geplaatste Wit-Russin Viktoryja Azarenka de finale met tweemaal een verloren set op haar conto.

De eindstrijd werd in twee sets en ruim anderhalf uur beslist: Serena Williams prolongeerde haar titel. Williams wist voor de tweede keer in haar carrière het toernooi van Brisbane op haar naam te schrijven. Het was haar 58e WTA-titel.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Bethanie Mattek-Sands en Sania Mirza waren hun titel niet komen verdedigen.

Het eerste reekshoofd, Květa Peschke en Katarina Srebotnik, bleef steken in de tweede ronde. In feite bereikte geen van de geplaatste teams de halve finale.

Het ongeplaatste duo Alla Koedrjavtseva / Anastasia Rodionova won het toernooi. Zij versloegen in de finale het eveneens ongeplaatste koppel Kristina Mladenovic en Galina Voskobojeva in twee sets. Het was hun derde gezamenlijke titel. Koedrjavtseva had daarnaast drie dubbelspeltitels met andere partners; Rodionova vier.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Brisbane 2014
Brisbane